Por Opus Gay pode querer:
Opus Gay - Associação portuguesa de defesa dos direitos das pessoas LGBT.
Opus Gay - álbum da banda portuguesa Ena Pá 2000.

Desambiguação